Donja Drežnica je naseljeno mjesto u gradu Mostaru, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH. Nalazi se na ušću rijeke Drežanke u rijeku Neretvu. Ovaj prostor karakterizira krški reljef te nisko raslinje.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Mostar